Мауро — имя и фамилия.

Носители имени 
 Фра Мауро (XV век) — венецианский картограф.

Носители фамилии 
 Мауро, Вик (род. 1987) — итало-австралийский регбист.
 Мауро, Винсент (род. 1943) — американский футбольный судья.
 Мауро, Джонни (1910—2003) — американский автогонщик.
 Мауро, Марио (род. 1961) — итальянский педагог и политик.
 Мауро, Массимо (род. 1962) — итальянский футболист, выступавший на позиции полузащитника. 
 Мауро, Рената (1934—2009) — итальянская актриса и телеведущая.
 Мауро, Рой (род. 1990) — бельгийский футболист.
 Мауро Марини, Руй (1932—1997) — бразильский экономист, социолог и политолог.

См. также 
 Ди Мауро
 Сан-Мауро
 Мавр (значения)